

Geografia 
 Isole Giuba, o isole dei Bagiuni – isole al largo della Somalia 
 Giuba – fiume in Somalia
 Giuba – città somala
 Giuba – capitale del Sudan del sud
 Giuba – la regione somala dell'Oltregiuba

Persone 
 Giuba I (ca. 85 a.C – 46 a.C.) – sovrano della Numidia
 Giuba II (52 a.C. – 23 d.C.) – sovrano della Numidia